Межконтинентальный кубок 1988 () — 27-й розыгрыш Межконтинентального кубка, который состоялся 11 декабря 1988 года. Прошёл между нидерландским клубом «ПСВ», победителем Кубка европейских чемпионов 1987/88, и уругвайским клубом «Насьональ», победителем Кубка Либертадорес 1988. Матч прошёл на нейтральном поле на «Национальном стадионе» в Токио. Его посетило 62 000 зрителей.

Статистика матча

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1987/1988
 Кубок Либертадорес 1988

Ссылки 
 Отчёт о матче

Межконтинентальный кубок 1988
Спорт в Японии в 1988 году
1988 год в футболе
Международные спортивные соревнования в Токио